Sambo – rosyjska sztuka walki
 Sambo – "trzy skarby" w buddyzmie
 Sambo – stereotyp Afroamerykanina w folklorze amerykańskim